Bjarnason est un patronyme islandais dérivé du prénom Bjarni et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Birkir Bjarnason (né en 1988), footballeur islandais ;
 Bjarni Bjarnason (né en 1965), écrivain islandais ;
 Björn Bjarnason (né en 1944), homme politique islandais ;
 Bryan Harvey Bjarnason (né en 1924), homme politique provincial canadien ;
 Ingibjörg H. Bjarnason (1867–1941), gymnaste, enseignante, femme politique et suffragette islandaise ;
 Teddy Bjarnason (né en 1987), footballeur islandais ; 
 Thoroddur Bjarnason, sociologue islandais.

Notes et références